Cal Bleda (Rubió), edificació del municipi de Rubió (Anoia)
 Cal Bleda (Castellfollit del Boix), edificació del municipi de Castellfollit del Boix (Bages)